Saint-Bois é uma ex-comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Em 1 de janeiro de 2016 foi fundida com a comuna de Arbignieu para a criação da nova comuna de Arboys-en-Bugey.

Demografia 
Em 2006 Saint-Bois apresentava uma população de 116 habitantes, distribuídos por 90 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Antigas comunas de Ain